Qart Hadasht, nouvelle ville en phénicien, a désigné plusieurs fondations coloniales phéniciennes, parmi lesquelles sont attestées :
 Carthage, dans l'actuelle Tunisie, à l'origine de la civilisation carthaginoise.
 Qart Hadasht, dans la péninsule Ibérique, actuelle Carthagène.
 Carthage dans l'île de  Chypre.
 Carthage dans l'île de Sardaigne.

Civilisation carthaginoise